Габидуллин — фамилия; имеет женскую форму Габидуллина.

 Габидуллин, Зайнулла Гайнуллинович (1941—2014) — советский и российский учёный.
 Габидуллин, Ринат Гиндуллович (род. 1942) — российский политический деятель.
 Габидуллин, Самат Магадеевич (1939—1997) — башкирский поэт и журналист.
 Габидуллин, Фарит Габдулхаевич (род. 1972) — российский серийный убийца.
 Габидуллин, Хаджи Загидуллович (1897—1937) — советский татарский государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров Татарской АССР (1924—1927).
 Габидуллина, Зульфия Раухатовна (род. 1965) — казахстанская спортсменка, мастер спорта международного класса по плаванию, многократная рекордсменка мира, капитан Паралимпийской сборной Казахстана. Победитель мировых турниров и Азиатских Пара игр.

 См. также 
 Габидулин, Эрнст Мухамедович